WABA Multipower liga za 2008./09. je bila osma sezona Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjelovalo je devet klubova iz pet država, a prvakom je četvrti put u povijesti postala ekipa Šibenik Jollya.

Sudionici 
  Mladi Krajišnik, Banja Luka
  Jedinstvo, Bijelo Polje
  Budućnost, Podgorica
  Ragusa, Dubrovnik
  Gospić, Gospić
  Šibenik Jolly, Šibenik
  Medveščak, Zagreb
  Merkur, Celje
  Vojvodina, Novi Sad

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igrano u Bijelom polju 14. i 15. ožujka 2009.

Poveznice 
 MŽRKL

Izvori 
 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 23. listopada 2013.
 WABA Multipower 2008./09., eurobasket.com, pristupljeno 23. listopada 2013.
 kosarka.org, statistički centar 

2008-09